(The) Wild Wild West kan verwijzen naar:

In film en televisie:
The Wild Wild West (televisieserie), een televisieserie die liep van 1965 tot 1969
Wild Wild West (film), een film uit 1999 gebaseerd op deze serie.
The Wild Wild West (film), een film uit 1921.

In muziek:
Wild Wild West (Kool Moe Dee), een single uit 1988 van Koel Moe Dee
Wild Wild West (Will Smith), een single uit 1999
Wild, Wild West (Escape Club), een single uit 1988 van de Escape Club
Wild Wild West (album), een album uit 1988 van The Escape Club